Эскадренные миноносцы типа «Дерзкий» (Эскадренные миноносцы серии «Беспокойный») — тип эскадренных миноносцев, строившихся в 1912—1914 годах по «малой судостроительной программе». Корабли серии принадлежали к числу эскадренных миноносцев типа «Новик».

Проектирование и строительство

История проектирования 
Заказ на проектирование и строительство эскадренных миноносцев типа «Дерзкий» по программе «спешного усиления Черноморского флота» обуславливался необходимостью хотя бы частичной компенсации отсутствия на Чёрном море кораблей класса «крейсер».

В конкурсе на проектирование турбинных эсминцев для Чёрного моря участвовали шесть различных заводов (Адмиралтейский, Крейтон и К°, Ланге и сын, Металлический, Невский, Наваль), а также шесть иностранных фирм, в том числе немецкая судоверфь «Вулкан». По результатам прошедшего конкурса, первое место занял Путиловский завод, который к тому времени был единственным предприятием в России, имевшим опыт проектирования и постройки эскадренных миноносцев с турбинной энергетической установкой. Следующие 2 места заняли проекты Металлического и Невского заводов. В отзыве о проекте Путиловского завода кораблестроительный отдел МТК отмечал хорошее развитие продольных переборок и полубака, образование кормовых обводов, рациональное расположение топливных цистерн, неплохую общую и местную прочность корпуса корабля. Заказ на строительство 4 эскадренных миноносцев, получивших по имени головного корабля шифр «Дерзкий», был тем не менее передан заводу «Наваль» Общества николаевских заводов и верфей (ОНЗиВ), занявшему в конкурсе только 4-е место, но давшему обещание выполнить все работы в сжатые сроки.

8 августа 1911 года ОНЗиВ получило предварительный заказ на постройку 4 турбинных эсминцев 34-узлового хода. В начале октября эсминцы были зачислены в списки флота, а также получили названия: «Беспокойный», «Гневный», «Дерзкий» и «Пронзительный».

После детальной проработки проекта удалось уменьшить водоизмещение корабля на 170 тонн, а длину — на 2 м. Облегчение корпуса и улучшение его обводов позволило уменьшить мощность ГЭУ на полном ходу на 7000 л. с., убрать один котёл и четвёртую дымовую трубу. В процессе постройки эскадренных миноносцев типа по требованию Главного управления кораблестроения (ГУК) был внесён ряд изменений в уже утверждённые чертежи. Благодаря полученному в ходе испытаний эсминца «Новик» опыту на эсминцы типа «Дерзкий» был добавлен кормовой шпиль, носовой мостик оборудовали вторым компасом (всего их стало 4), на каждом из кораблей появился лазарет, а на их фок-мачтах — посты для наблюдателей.

11 февраля 1912 года, после внесения в проект всех уточнений, Морское министерство заключило с ОНЗиВ контракт на постройку 4 эскадренных миноносцев типа, два из которых ОНЗиВ обязывала подготовить к ходовым испытаниям не позднее 7 февраля 1914 года, а остальные два — через 6 месяцев. Срок сдачи кораблей в казну был определён в 2 месяца после предъявления кораблей к испытаниям. Цена одного эскадренного миноносца типа «Дерзкий» определялась в 2 млн рублей.

История строительства 

В июне 1912 года на заводе «Наваль» началось строительство стапелей в двойном крытом эллинге. Заказы почти на всю необходимую для строительства сталь были размещены на русских металлургических предприятиях.

20 июля 1912 года было начато изготовление частей корпусов и механизмов, а ровно 2 месяца спустя, 20 сентября, были заложены на стапеле эсминцы «Беспокойный» и «Гневный»; 18 октября следующего года они были спущены на воду, а на их местах были заложены следующие 2 эскадренных миноносцах — «Дерзкий» и «Пронзительный» (последние 2 корабля были спущены на воду 2 марта 1914 года, в тот же самый день, когда «Беспокойный» впервые отошёл от заводской стенки для пробы машин, а на эсминце «Гневном» был завершён монтаж котлов и турбин).

Стапельный период постройки двух последних кораблей типа составил всего лишь 6 месяцев, достроечный (включая заводские испытания) — 7 месяцев. Этих, небывалых для русского судостроения, сроков постройки кораблей удалось достичь только благодаря хорошей организации производства, рациональному размещению судостроительных мастерских, новейшему станочному парку и хорошему крановому оборудованию.

Испытания 
23 мая 1914 года на эсминце «Беспокойный» после очередного выхода на заводские испытания возник пожар во втором котельном отделении. Пожар удалось ликвидировать в течение получаса благодаря герметизации отсека и пуска паротушения. Устранение последствий пожара заняло две недели времени, после чего эсминец был отправлен в Севастополь (вскоре за ним туда прибыл и эсминец «Гневный»). На обоих эсминцах было произведено определение остойчивости при нормальном, наименьшем и наибольшем водоизмещениях; соответствующие этим видам водоизмещения значения метацентрической высоты были признаны удовлетворительными.

В ходе проведённых 1 июля 1914 года 10-часовых испытаний, эсминец «Грозный» на 21-узловом ходу показал средний расход топлива 3,4 т/ч (при развитой мощности турбин в 14 319 л. с. при 332 оборотах в минуту и водоизмещении в 1185 тонн). 5 июля на аналогичном испытании на 30-узловом ходу (развитой мощности турбин в 21 357 л. с. при 563 оборотах в минуту) расход топлива составил 11,92 т/ч, а расчётная дальность плавания 30-узловым ходом — 700 морских миль. Результаты обоих испытаний были признаны удовлетворительными, хотя на последнем из них наблюдалась сильная вибрация передних стенок котлов и «густой, тяжёлый дым из всех труб».

Конструкция

Архитектурный облик 
Архитектурно-конструктивный тип эсминцев являлся стандартным для турбинных эсминцев русского флота периода Первой мировой войны. Корабли типа имели своеобразные изящные обводы корпуса и силуэт, имеющие много сходства с британским прототипом (по этой причине на флоте их называли эсминцами «английского типа». При одинаковом составе вооружения с эсминцами «балтийского типа» (эсминцами типа «Новик» постройки петербургских заводов) эсминцы типа «Дерзкий» отличались от последних слегка наклонёнными дымовыми трубами овального сечения со срезом перпендикулярно оси труб, а также наличием характерной кормовой надстройки, на мостике которой располагалось 102-мм орудие и кормовой пост управления кораблём. Эскадренные миноносцы типа «Дерзкий» имели высокий полубак на протяжении четверти длины корпуса и сплошную верхнюю палубу по всей длине.

Корпус и надстройка

Конструкция корпуса

Конструкция надстройки

Энергетическая установка 
Из-за отсутствия необходимых турбин и котлов черноморские эсминцы имели двухвинтовые силовые установки мощностью всего 25 500 л. с. («Счастливый» и «Беспокойный») и 29 тыс. л. с. («Керчь»), вращавшие четыре винта. Вследствие этого эсминцы оказались относительно тихоходными: «Счастливый» — 30,0 узла, «Керчь» — 33,0 узла, а корабли серии «Беспокойный» — от 28,9 до 32,7 узла вместо 34,0 узла по проекту.

Общекорабельные устройства

Мореходность

Обитаемость

Вооружение

Артиллерийское вооружение

Минно-торпедное вооружение

Радиотехническое вооружение

Штурманское вооружение

Боевая живучесть

История службы

Представители

Примечания

Литература 
 
 
 

Эскадренные миноносцы типа «Новик»